NGC 4851-1
NGC 4851-2